Эдуард Юэ Дюпавийон ( или , 1819 — 1908) — французский ботаник.

Биография 
Эдуард Юэ Дюпавийон родился в коммуне Блен 24 октября 1819 года в семье Луи Юэ Дюпавийона.

Он получил образование в Швейцарии и преподавал в Литве. Эдуард основал в Женеве школу вместе со своим братом, ботаником Альфредом Юэ Дюпавийоном (1829—1907).

Эдуард Юэ Дюпавийон умер в Женеве 7 июня 1908 года.

Научная деятельность 
Эдуард Юэ Дюпавийон специализировался на семенных растениях.

Почести 
Род растений Huetia Boiss. был назван в честь братьев Юэ.

Примечания

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции